Pembroke, település az USA-ban, Georgia államban
Pembroke, település Kanada Ontario tartományában
Pembroke, település Máltán
Pembroke, település Walesben